De zesde editie van het Afrikaans kampioenschap hockey voor mannen werd in 2000 gehouden in het Zimbabwaanse Bulawayo. Het toernooi met 7 deelnemers werd gehouden van 13 tot en met 20 mei. Zuid-Afrika won voor de derde keer op rij.

Wedstrijden

Groepsfase 
De nummers een en twee plaatsten zich voor de halve finales. De overige landen speelden om de 5e-7e plaats

Groep A

Groep B

Om de 7e plaats 

De twee beste landen gaan door.

Halve finales

Plaatsingswedstrijden 

Om de 5e/6e plaats

Om de 3e/4e plaats

Finale

Eindrangschikking

Hockey in 2000
Afrikaans kampioenschap hockey
Sportevenement in Zimbabwe